Le terme Maganasipi peut signifier:

Toponymes
Canada (Québec)

 Zec Maganasipi, une zone d'exploitation contrôlée, dans le territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC du Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 46° 25' 00";  78° 28' 00"
 Lac Maganasipi, dans le territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC du Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscaminguegue. Coordonnées: 46° 32' 05"; 78° 23' 10"
 Rivière Maganasipi, dans le territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC du Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 46° 15' 50"; 78° 17' 51"
 Rivière Maganasipi Est, dans le territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC du Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 46° 25' 07"; 78° 18' 30"
 Rivière Maganasipi Ouest, dans le territoire non organisé Les Lacs-du-Témiscamingue, dans la MRC du Témiscamingue, dans la région administrative de l'Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées: 46° 24' 00"; 78° 22' 04"